Le classement mondial de snooker 2018-2019 est celui de tous les joueurs de snooker professionnels qui se sont qualifiés pour la saison 2018-2019.

Règlement 
Le classement fonctionne comme une liste roulante sur deux ans. Les points de chaque tournoi d'il y a deux ans sont retirés lorsque le tournoi correspondant de la saison en cours se termine. Le tableau suivant contient les classements qui sont utilisés pour déterminer les têtes de série de certains tournois. Notons que la liste ci-dessous ne contient que les classements qui sont utilisés pour les tournois ranking (comptant pour le classement). D'autres classements sont produits après chaque tournoi ranking qui ne sont pas mentionnés ici.

Classement 
Pour chaque révision, à gauche, le classement du joueur et à droite, le nombre de points.

Notes et références

Notes

Références 

2018-2019
Classements 2018-2019
Classements 2018-2019